Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 1990 прошла в Цюрихе 12 декабря 1987 года. В группу 1 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Дания, Болгария, Румыния, Греция. Матчи в группе 1 прошли с 19 октября 1988 года по 15 ноября 1989 года.

Победитель группы, Румыния, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1990 года. Дания показала худший результат среди трех сборных, занявших второе место, и не смогла квалифицироваться на «мундиаль».

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Бомбардиры 
Забито 34 гол за 12 матчей (2,83 гола за матч).

5 голов

  Флемминг Поульсен

3 гола

  Бриан Лаудруп

2 гола

  Кент Нильсен
  Габи Балинт

  Родион Кэмэтару
  Дорин Матеуц

  Иоан Сабэу

1 гол

  Калин Банков
  Трифон Иванов
  Искренов, Божидар
  Христо Колев
  Аян Садаков
  Христо Стоичков

  Костас Мавридис
  Тасос Митропулос
  Никос Ниоплиас
  Хенрик Андерсен
  Ян Бартрам
  Ким Вильфорт

  Микаэль Лаудруп
  Ларс Эльструп
  Георге Попеску
  Георге Хаджи

Ссылки 
 Allworldcup

1988 год в футболе
1989 год в футболе
Отборочный турнир